plaatsen in de Verenigde Staten:
Commerce (Californië)
Commerce (Georgia)
Commerce (Missouri)
Commerce (Oklahoma)
Commerce (Texas)
Commerce (metrostation) van de metro van Parijs